

Cinema 
 L'eretico – film del 1958 diretto da Francisco de Borja Moro
 L'eretico - Un gesto di coraggio – film del 2005 diretto da Pietro Maria Benfatti

Letteratura 
 L'eretico – romanzo del 2012 di Carlo A. Martigli